Il singolare femminile dello  Sony Ericsson Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Serena Williams era la detentrice del titolo ma ha perso in finale contro Viktoryja Azaranka 1-6, 3-6.

Teste di serie 
Le teste di serie passate direttamente al 2º turno

  Serena Williams (finale)
  Dinara Safina (terzo turno)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Elena Dement'eva (quarto turno)
  Venus Williams (semifinale)
  Vera Zvonarëva (terzo turno)
  Ana Ivanović (terzo turno)
  Svetlana Kuznecova (semifinale)
  Nadia Petrova (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarto turno)
  Viktoryja Azaranka (campionessa)
  Marion Bartoli (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (quarti)
  Alizé Cornet (terzo turno)
  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Dominika Cibulková (terzo turno, ritirato)

 Jie Zheng (quarto turno)
 Patty Schnyder (terzo turno)
 Anabel Medina Garrigues (quarto turno)
 Amélie Mauresmo (quarto turno)
 Kaia Kanepi (terzo turno)
 Anna Čakvetadze (terzo turno)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Alisa Klejbanova (quarto turno)
 Ágnes Szávay (quarto turno)
 Iveta Benešová  (quarti)
 Sybille Bammer (secondo turno)
 Al'ona Bondarenko (secondo turno)
 Aleksandra Wozniak (secondo turno)
 Sara Errani (secondo turno)
 Carla Suárez Navarro (terzo turno)
 Peng Shuai (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta 
Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa 
Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 
 

Sony Ericsson Open 2009